Té moro puede referirse a:

 el nombre común de la planta Bidens aurea; 
 el nombre común de la planta Helianthemum syriacum; o
 el nombre común de la planta Micromeria graeca'''''.